Rudník est un toponyme qui peut désigner :

Rudník, une commune du district de Košice-okolie, dans la région de Košice ;
 Rudník, une commune du district de Myjava, dans la région de Trenčín.

Rudník, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové.

Voir aussi